wc (od ) – uniksowe narzędzie do liczenia linii, słów, bajtów (lub znaków) w pliku lub potoku.  W GNU/Linuksie jest częścią pakietu GNU Coreutils.

Przykłady wykorzystywania 

W przykładach wykorzystano plik o nazwie plik.txt, który zawiera tekst Zażółć gęślą jaźń. zapisany w kodowaniu UTF-8. Plik jest zakończony uniksowym znakiem końca linii (LF, "\n", 0x0A).

 Wyświetlenie zawartości pliku na ekranie za pomocą programu cat. $ cat plik.txt
Zażółć gęślą jaźń.
 Uruchomienie programu wc bez opcji wypisuje liczbę linii, słów i bajtów. $ wc plik.txt
 1  3 28 plik.txt
 Uruchomienie programu wc z opcją -l wypisuje liczbę linii. $ wc -l plik.txt
1 plik.txt
 Uruchomienie programu wc z opcją -w wypisuje liczbę słów. $ wc -w plik.txt
3 plik.txt
 Uruchomienie programu wc z opcją -c wypisuje liczbę bajtów. $ wc -c plik.txt
28 plik.txt
 Uruchomienie programu wc z opcją -m wypisuje liczbę znaków. $ wc -m plik.txt
19 plik.txt

Linki zewnętrzne 
 GNU Coreutils
  man wc

Polecenia Unix